Phintusuda Tunphairao (Thaï : พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์ / บอลลูน), surnommée Ballon (ชื่อเล่น : บอลลูน), née le  à Bangkok, est une actrice et mannequin thaïlandaise.

Filmographie 
 2003 : สยิว
 2004 : อาถรรพ์แก้บนผี (The Commitment)
 2004 : เจ้าสาวผัดไทย (ความรักผัดไทย, Pad Thai story)
 2004 : SARS Wars
 2009 : ผีตุ๋มติ๋ม (Phi Tum Tim)
 2017 : 15+ ไอคิวกระฉูด (15+ I.Q)

Notes et références

Liens externes 

Actrice thaïlandaise de cinéma
Naissance en janvier 1983
Naissance à Bangkok